Крипан (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 12,52 км². Население — 195 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

История 
Город основан в 1669 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы